Determinant (llengua), categoria gramatical que s'utilitza per a acompanyar els noms en algunes llengües.
 Determinant (matemàtiques), funció que associa a cada matriu quadrada A un escalar simbolitzat det(A).
 Determinant antigènic, porció d'un antigen reconegut per la regió determinant de la complementarietat d'un anticòs